Melanosporales är en ordning av svampar. Melanosporales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Melanosporales

ru:Melanosporales